Condado ist der Name folgender Gemeinden:

 Condado (Paraíba), Gemeinde in Brasilien
 Condado (Pernambuco), Gemeinde in Brasilien
 Condado de Castilnovo, Municipio in Segovia, Spanien
 Condado de Treviño, Municipio in Burgos, Spanien

El Condado steht für:
 El Condado (Argentinien), Ort in Argentinien
 El Condado (Huelva), Comarca in der Provinz Huelva, Andalusien, Spanien 
 El Condado (Jaén), Comarca in der Provinz Jaén, Andalusien, Spanien
 El Condado (Parroquia), Parroquia in der Gemeinde Laviana, Asturien, Spanien
 El Condado (Quito), Stadtteil von Quito sowie Parroquia urbana im Kanton Quito, Provinz Pichincha, Ecuador